Military Cross, een onderscheiding in het Verenigd Koninkrijk
 Militair Kruis (België), een onderscheiding in België